Winter ("inverno" in inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Winter – film del 1988 diretto da Pete Docter
 Winter – film del 2015 diretto da Heidi Greensmith

Geografia 
 Winter – città della Contea di Sawyer, Wisconsin

Letteratura 
 La famiglia Winter (Winter: A Berlin Family 1899-1945) – romanzo di Len Deighton del 1987
 Winter – romanzo di Marissa Meyer del 2015

Musica
 Winter – gruppo musicale statunitense
 Winter – traccia dell'album Goats Head Soup dei The Rolling Stones del 1973
 Winter – singolo degli Amebix del 1983
 Winter – singolo di Tori Amos del 1992, dall'album Little Earthquakes
 Winter – album degli Steeleye Span del 2004
 Winter – brano musicale degli U2 del 2009, dalla colonna sonora di Brothers
 Winter – album degli AKMU del 2014

Persone

 Winter, ringname di Katie Lea (1980) – wrestler e attrice tedesca naturalizzata britannica

Altro 
 Winter – delfino

Pagine correlate
 Edward Winter